The Finishing Touch steht für:

 The Finishing Touch (1916), US-amerikanisches Kurzfilmdrama des Regisseurs George Cochrane aus dem Jahr 1916
 Das unfertige Fertighaus (Originaltitel: The Finishing Touch), US-amerikanische Stummfilmkomödie mit Dick & Doof aus dem Jahr 1928
 The Finishing Touch (1932), US-amerikanische Kurzfilmkomödie des Regisseurs George Stevens aus dem Jahr 1932
 The Finishing Touch (1972), kanadisches Filmdrama des Regisseurs Morrie Ruvinsky aus dem Jahr 1972
 L.A. Ripper (Originaltitel: The Finishing Touch), US-amerikanischer Thriller des Regisseurs Fred Gallo aus dem Jahr 1992

 Finishing Touch (2010), neuseeländische Zeichentrickkurzfilmkomödie aus dem Jahr 2010
 Your Ticket Is No Longer Valid (Alternativtitel: Finishing Touch), kanadisches Filmdrama aus dem Jahr 1981